Luginsland, Lug ins Land, Lueg ins Land oder Lueginsland (süddeutsch: „Lug ins Land“, „Schau ins Land“) steht für:

 Luginsland (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg, gelegen am Schurwald-Sporn Kappelberg
 Lug ins Land (Marloffstein), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Marloffstein, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

 Luginsland, Wein-Einzellage im Weinbaugebiet Aichelberg der Großlage Wartbühl (Gemeinde Aichwald), Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Luginsland, Wein-Einzellage in Wachenheim an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz 

Luginsland u. ä. heißen Berge, Erhebungen und Felsen:
 Lueg ins Land (Pürgen) (673 m), auch Umlaufberg, Rundhügel am Rand des Fürstenfeldbrucker zum Ammer-Loisach-Hügelland bei Pürgen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Lug ins Land (Neusitz) (512 m), Westsporn der Frankenhöhe bei Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Luginsland (Müllheim) (343 m), Weinsbergshügel im Markgräflerland bei Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Luginsland, Granitfelsengruppe auf dem Hasenberg (751 m) im Fichtelgebirge bei Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Luginsland, Klettergipfel im Rathener Gebiet oberhalb des Amselsees, im Klettergebiet Sächsische Schweiz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, siehe Liste der Klettergipfel im Rathener Gebiet

Luginsland u. ä. heißen Burgen und Türme:
 Lueginsland, Nordost-Bastion der Augsburger Stadtbefestigung; ursprünglich mit Beobachtungsturm
 Luginsland (Bensheim), Aussichtsturm auf dem Hohberg bei Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Luginsland (Memmingen), ehemaliger Verteidigungsturm im kreisfreien Memmingen, Bayern
 Lueg ins Land (München), Wehrturm der zweiten Stadtmauer Münchens, Bayern
 Luginsland (Nürnberg), höchster Turm der Nürnberger Burg, Bayern
 Luginsland oder Lueg ins Land, andere Namensformen der Burg Luegg (Semriach) in Markt Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Luginsland (Waldshut), Nordost-Turm der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Waldshut, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Luginsland (Worms), südwestlicher Eckturm der inneren Stadtmauer von Worms

Luginsland u. ä. heißen Häuser:
 Luginsland (Gernrode), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Gernrode (Stadt Quedlinburg), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Villa Lug ins Land, Jugendstilvilla in Markt Laßnitzhöhe, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Luginsland  u. ä. ist außerdem Name von:
 Lueg ins Land (Wanderweg), Fernwanderweg von Türkheim, Landkreis Unterallgäu nach Wertingen, Landkreis Dillingen an der Donau, beide Bayern
 Hendschels Luginsland, eine Reihe von Reiseführern (1910–1914)

Siehe auch:
 Schauinsland